Arktur, zvijezda u zviježđu Volar
Arcturus (sastav), norveški avangardni metal sastav
Arcturus (planet), planet u Serijalu o Zakladi američkog pisca Isaaca Asimova